Das Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Polen 1947 war ein Tenniswettbewerb in Katowice.

Ergebnisse

Quellen 
 Dziennik Zachodni, Ausgaben vom 20–26. August 1947, verfügbar bei sbc.org.pl 
 Przegląd Sportowy, 1947, Nr. 67–69, verfügbar unter buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/p_sportowy/p_sportowy/start.htm
 Sport i Wczasy, 1947, Nr. 20, verfügbar bei sbc.org.pl

Anmerkungen 

Tennisturnier in Katowice
Tennisturnier 1947
Damentennisturnier